По́йнтер ():

 Пойнтер — тип данных в программировании.
 Пойнтер — порода собак.

Персоналии 
 Пойнтер, Дуги (род. 1987) — британский музыкант, басист, автор песен и вокалист поп-рок группы McFly.
 Пойнтер, Уильям Эмос (1848—1909) — американский политик, 10-й губернатор Небраски.
 Пойнтер, Эдвард Джон (1836—1919) — английский художник.